Desa Pabuaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,55, long 106,96), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,59), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 106,73), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Pabuaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar